Это список знаменосцев, которые представляли Китайскую Народную Республику на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Китай на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Китай